Орион може да се односи на:
 Орион (митологија), личност из грчке митологија
 Орион (сазвежђе),
 Орион (маглина), маглина која се налази у Млечном путу у сазвежђу Орион.
 Орион (летелица), планирана летелица агенције НАСА
 Орион (Илиноис), град у америчкој савезној држави Илиноис
 Орион телеком, телекомуникациона компанија